Список номинантов на премию «Большая книга», попавших в длинный список (лонг-лист) премии «Большая книга» в первом сезоне 2005—2006 года. Всего на премию было номинировано 867 произведений (книг и рукописей). Совет экспертов выбрал 71 произведение. Длинный список был опубликован 26 апреля 2006 года. Список финалистов (шорт-лист) из 15 произведений был опубликован 30 мая 2006 года. Победители были объявлены 22 ноября 2006 года.

Список представлен в следующем виде — Победители, Список финалистов (кроме Победителей), Длинный список (кроме Победителей и Списка финалистов). Для каждого номинанта указано название произведения, а для рукописей — их авторы (по возможности).

Победители 
 Дмитрий Быков — биография «Борис Пастернак» — Первое место, Приз читательских симпатий.
 Александр Кабаков — роман «Всё поправимо» — Второе место.
 Михаил Шишкин — роман «Венерин волос» — Третье место.
 Наум Коржавин — мемуары «В соблазнах кровавой эпохи» — Специальный приз «За вклад в литературу».

Список финалистов 
 Юрий Волков — «Эдип царь».
 Андрей Волос — «Аниматор».
 Алексей Иванов — «Золото бунта» — Приз читательских симпатий.
 Александр Иличевский — «Ай-Петри».
 Александр Кабаков — «Московские сказки» — вторая номинация в списке.
 Максим Кантор — «Учебник рисования».
 Анатолий Королёв — «Быть Босхом».
 Марина Палей — «Клеменс».
 Ольга Славникова — «2017».
 Далия Трускиновская — «Шайтан-звезда».
 Людмила Улицкая — «Люди нашего царя» — Приз читательских симпатий.

Длинный список 
 Василий Аксёнов — «Москва-ква-ква»
 Владимир Алейников — «Голос и свет»
 Пётр Алешковский — «Рыба»
 Лев Аннинский — «Жизнь Иванова»
 Елена Арманд — «О Господи, Боже мой!»
 Дмитрий Бавильский — «Ангелы на первом месте»
 Бибиш — «Танцовщица из Хивы»
 Анатолий Бузулукский — «Исчезновение»
 Дмитрий Быков — «Эвакуатор»
 Борис Васильев — «Отрицание отрицания»
 Валентин Воробьёв — «Враг народа»
 Борис Гайдук — «Миллениум Сидоров»
 Александр Давыдов — «Три шага к себе»
 Борис Евсеев — «Романчик»
 Сергей Есин — «Марбург»
 Юрий Козлов — «Закрытая таблица»
 Альфред Кох, Игорь Свинаренко — «Ящик водки»
 Павел Крусанов — «Американская дырка»
 Анатолий Курчаткин — «Солнце сияло»
 Владимир Липовецкий — «Ковчег детей»
 Инна Лиснянская — «Хвастунья»
 Юрий Мамлеев — «Другой»
 Владимир Микушевич — «Воскресение в Третьем Риме»
 Борис Минаев — «Гений дзюдо»
 Анатолий Найман — «Каблуков»
 Дмитрий Новиков — «Вожделение»
 Ольга Новикова — «Три товарища, Агаша, старик»
 Захар Оскотский — «Последняя башня Трои»
 Юрий Поляков — «Грибной царь»
 Дмитрий Пригов — «Ренат и дракон»
 Анатолий Приставкин — «Вагончик мой дальний»
 Александр Проханов — «Надпись»
 Вячеслав Репин — «Антигония»
 Алексей Слаповский — «Оно»
 Роман Солнцев — «Золотое дно»
 Сергей Соловьёв — «Аморт»
 Дмитрий Стахов — «Рецепт»
 Игорь Тарасевич — «Пилот и Матрёна»
 Марина Тарковская — «Осколки зеркала»
 Ольга Трифонова — «Сны накануне»
 Фёдор Устюжанин — «Безвестные строители»
 Михаил Холмогоров — «Жилец»
 Алан Черчесов — «Вилла Бель-Летра»
 Елена Чудинова — «Мечеть Парижской Богоматери»
 Галина Щербакова — «Метка Лилит»
 Рукопись № 0146 — Глеб Соколов — «Вихрь преисподней»
 Рукопись № 0163 — Светлана Шенбрунн — «Пилюли счастья»
 Рукопись № 0181 — Роман Парисов — «Стулик»
 Рукопись № 0320 — «Враги»
 Рукопись № 0322 — Борис Евсеев — «Площадь революции»
 Рукопись № 0350 — Александр Рекемчук — «Мамонты»
 Рукопись № 0464 — Вячеслав Куприянов — «Синий халат Вселенной»
 Рукопись № 0505 — Валерий Клячин — «Капканы Софии»
 Рукопись № 0596 — Олег Чилап — «Восемь рук, чтобы обнять тебя»
 Рукопись № 0667 — Владимир Беккер — «Двадцать первый век»
 Рукопись № 0691 — Дмитрий Липскеров — «Леонид обязательно умрёт»

См. также 
 Большая книга
 :Категория:Лауреаты премии «Большая книга»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Большая книга

Большая книга